Ike steht für:
 Hurrikan Ike, ein atlantischer Hurrikan im Jahr 2008
 Ike (Texas), Unincorporated Community in Ellis County (Texas), Texas

Ike ist der Familienname folgender Personen:
 Chukwuemeka Ike (1931–2020), nigerianischer Schriftsteller
 Obiora Ike (* 1956), nigerianischer römisch-katholischer Geistlicher und Menschenrechtler
 Reiko Ike (* 1953), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Ike Mahoney (1901–1961), US-amerikanischer Sportler
 Ike Moriz (* 1972), deutsch-südafrikanischer Sänger, Komponist und Schauspieler
 Ike Perkins (1912–1966), US-amerikanischer Blues-, R&B- und Jazzmusiker
 Ike Quebec (1918–1963), US-amerikanischer Jazz-Tenorsaxophonist und Musikproduzent
 Ike Thomas (* 1947), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ike Turner (1931–2007), US-amerikanischer Musiker
 Spitzname von Dwight D. Eisenhower (1890–1969), US-amerikanischer General und 34. Präsident
 Namensteil von Ike no Taiga (1723–1776), japanischer Maler 

IKE (bzw. I.K.E.) steht für:
 Idiotiki Kefaleouchiki Eteria, griechische Rechtsform für Unternehmensgesellschaften.
 Immaterielles Kulturerbe, Bräuche, Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten, die von einer Gemeinschaft als kulturell wertvoll erachtet werden
 Internet Key Exchange, ein Protokoll in der IPsec-Protokoll-Suite
 Heliport Ikerasak (IATA-Code), Heliport von Ikerasak, Avannaata Kommunia, Distrikt Uummannaq, Grönland

ike steht für:
 Ostkanadisches Inuktitut (ISO-639-3-Code), Dialekte der ostkanadischen Dialektgruppe Inuktitut der Eskimosprachen

Siehe auch:
 Tropischer Wirbelsturm Ike

Abkürzung